L'Institut Torre Vicens, és un centre educatiu públic situat a la ciutat de Lleida, a tocar del barri del Secà de Sant Pere, i pertanyent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'institut fou creat l'any 1991, i en l'actualitat s'hi imparteixen estudis d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Referències 

Centres educatius del Segrià
Entitats de Lleida
Instituts d'educació secundària de Catalunya